Fort C. F. Smith Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fort C. F. Smith Historic District (Fort Smith, Montana), NRHP-ID 75000163
 Fort C. F. Smith Historic District (Arlington, Virginia), NRHP-ID 99001719